Николай Васильков:
 Васильков, Николай Александрович (1939—2001) — кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ (1994).
 Васильков, Николай Корнилович (1902—1973) — советский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии. Примечания